Blau-Weiß Berlin ist der Name für mehrere Berliner Sportvereine:
 Blau-Weiß 90 Berlin, ein ehemaliger Sportverein u. a. mit Abteilungen für Fußball und Handball
 Blau-Weiß 90 Berlin (1992), ein Sportverein
 Blau-Weiss Berlin, Tanzsportverein
 TC Blau-Weiss Berlin, Sportverein u. a. mit Abteilungen für Tennis und Hockey